«Party Favor» (стилизовано под строчные буквы) — песня американской певицы Билли Айлиш с её дебютного мини-альбома Don’t Smile at Me (2017). Она была написана Айлиш и её братом Финнеасом О'Коннеллом, который также и продюсирован песню.

«Party Favor» была сертифицирована золотой в Канаде и США.

Предыстория и музыка 

Песня была впервые выпущена на дебютном мини-альбоме Айлиш Don’t Smile at Me 11 августа 2017 года. Акустическая версия «Party Favor» была выпущена в качестве сингла на эксклюзивном розовом 7-дюймовом виниле в апреле 2018 года, а также кавер-версия песни Дрейка «Hotline Bling» на стороне «Б».

«Party Favor» исполняется в тональности до мажор, в то время как вокал Айлиш охватывает диапазон от A3 до A4. Это единственная песня в мини-альбоме, где Айлиш играет на укулеле.

Отзывы

Исполнение песни

Сертификации

История релиза

Примечания 

Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Синглы Interscope Records
Песни Билли Айлиш
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, написанные Билли Айлиш